«Любовь негодяя» — сольный альбом Андрея Князева (Князя), бывшего участника группы «Король и Шут», а ныне — лидера собственной группы «КняZz». Выпущен 28 ноября 2005 года.

Об альбоме 
Название «Любовь негодяя» должен был носить «Акустический альбом» группы «Король и Шут», выпущенный в 1999 году. Михаил Горшенёв настаивал на том, чтобы альбом был выпущен как сольник Андрея Князева, но выпускающая компания не позволила сделать это достаточно молодой тогда группе. Поэтому название было изменено, а данное название («Любовь негодяя») получил сольный альбом Андрея «Князя» Князева.

Также существует раритетная запись альбома «Любовь негодяя», записанная Андреем Князевым в 1995 году. Эта запись составила основную часть «Акустического альбома» группы «Король и Шут» и содержала песни, которые позже не вошли ни в один альбом: «Член», «Всадник», «Ах, какую боль ты причинила мне», «Сада забытых снов, сада покоя», «Пожалуй этой ночью». Также на этом альбоме в песне «Сосиска» есть четвёртый куплет, который не попал в запись «Акустического альбома».

Список композиций

Музыканты 
 Андрей Князев «Князь» — вокал, музыка, тексты.
 Александр Леонтьев «Ренегат» — электрогитара, акустическая гитара, бэк-вокал (1, 3, 9, 14), аранжировки.
 Владимир Кудрявцев («Аквариум») — бас-гитара (8), акустическая бас-гитара, контрабас (10).
 Александр Щиголев «Поручик» — ударные.
 Олег «Шар» Шавкунов («Аквариум») — перкуссия.
 Павел Сажинов (Паша) — клавишные, клавесин.
 Олег Белов — фортепиано.
 Дмитрий «Casper» Ришко — скрипка.
 Сергей Янсон (Хоронько Оркестр) — аккордеон (1, 9, 13).
 Сергей «Чиж» Чиграков (Чиж & Co) — гитара (8, 10), фортепиано (2).
 Юлия Худякова — вокал (6, 11).

Звукозапись 
 Звукорежиссёр: Борис Истомин (запись, сведение, мастеринг)
 Запись произведена на студии «Мелодия», Санкт-Петербург

Обложка 
 Обложка и рисунки: Андрей Князев
 Дизайн: Оксана Капен

Интересные факты 
 Ещё в 1995 году Андрей Князев в домашних условиях записал сольный альбом «Любовь негодяя». Позже, большая часть песен с этого альбома была записана в «Акустическом альбоме» группы Король и Шут. Более того, этот альбом должен был называться «Любовь негодяя», однако Михаил Горшенёв настоял на том, чтобы работа называлась «Акустическим альбомом», так как она отличалась от других работ группы.
 Этот альбом является первой совместной работой Дмитрия Ришко и Андрея Князева. В 2006 году Дмитрий Ришко вошёл в состав группы Король и Шут в качестве скрипача и пробыл в ней вплоть до ухода Андрея Князева из группы в 2011 году, перейдя вместе с ним в группу КняZz. А в 2014 году он ушёл из группы КняZz, проработав таким образом с Андреем Князевым 9 лет.
 На обложке альбома песни «Кривляка» и «Постой!» ошибочно стоят не под своими номерами, первая под 11-м, а вторая под 12-м.
 Песни «Ночная гостья» и «Постой!» являются композициями, поющимися по ролям. Подобное у Андрея Князева ранее было в «Песне мушкетёров» с «Акустического альбома». Более того, это 2 композиции, в которых используется женский вокал: аналогичное было на том же "Акустическом альбоме" в песнях "Наблюдатель" и "Девушка и граф".
В верхнем правом углу можно заметить следующую надпись: "сольный проект вокалиста группы Король и Шут". Точно такую же надпись можно увидеть и на сольнике Михаила Горшенёва "Я алкоголик анархист".

Примечания

Ссылки 
 Информация об альбоме на официальном сайте группы «Король и Шут»

Альбомы Андрея Князева
Альбомы CD Land Records